Ð es el glifo que corresponde a la mayúscula de tres letras distintas:
đ (D barrada) empleada en algunos alfabetos de lenguas eslavas y en vietnamita.
ð (eth) empleada en islandés, feroés y en inglés antiguo.
el sonido consonántico fricativa dental sonora /ð/
ɖ (D africana) empleada por el Alfabeto africano de referencia y el alfabeto internacional africano.